Lijst van rivieren in Washington (staat)
Lijst van rivieren in Washington D.C.